Скурлатов — фамилия.

Известные носители:
 Скурлатов, Алексей Иванович (1922—2013) — участник Великой Отечественной войны, разведчик и связист, кавалер двух орденов Красной Звезды.
 Скурлатов, Валерий Иванович (род. 1938) — советский и российский политический и общественный деятель, педагог, публицист.
 Скурлатов, Юрий Иванович (1941—2019) — советский и российский физикохимик и тренер, доктор химических наук (1981), профессор (1992), главный тренер сборной России по скалолазанию (с 2007 года).

 Скурлатова, Александра Евгеньевна (род. 1997) — российская пловчиха в ластах, заслуженный мастер спорта России.